IV Republika Francuska
 Czwarta Republika Węgierska

Zobacz też:
 IV Rzeczpospolita
 Pierwsza Republika
 Druga Republika
 Trzecia Republika